Степановка — деревня в Вагайском районе Тюменской области России. Входит в состав Шестовского сельского поселения.

География 
Деревня находится в восточной части Тюменской области, в пределах подтаёжно-лесостепного района лесостепной зоны, при автодороге Ярково — Новоалександровка — Ленино, на расстоянии примерно 75 километров (по прямой) к юго-западу от села Вагай, административного центра района.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения чуваши составляли 69 % из 52 чел.

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района